Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie figurowym 2012 – zawody rangi mistrzowskiej w łyżwiarstwie figurowym w kategorii juniorów, które odbywały się od 27 lutego do 4 marca 2012 w hali Mińsk Arena w Mińsku. Podczas zawodów rozgrywano konkurencje solistów, solistek, par sportowych oraz par tanecznych.

W konkurencji solistów zwyciężył Chińczyk Yan Han, zaś w konkurencji solistek Rosjanka Julija Lipnicka. Wśród par sportowych trzeci tytuł mistrzów świata juniorów zdobyli Chińczycy Sui Wenjing i Han Cong, zaś w parach tanecznych triumfowali Rosjanie Wiktorija Sinicyna i Rusłan Żyganszyn.

Kwalifikacje 
W zawodach mogli wziąć udział zawodnicy, którzy przed dniem 1 lipca 2011 roku ukończyli 13 rok życia (tj. urodzili się do 30 czerwca 1999 roku), ale nie mieli więcej niż 19 lat (21 lat w przypadku łyżwiarzy w parach sportowych i tanecznych). Liczba dopuszczonych do startu zawodników z poszczególnych krajów jest uzależniona od miejsc, jakie reprezentanci zdobyli na ubiegłorocznych mistrzostwach.

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne 

Wzorem tańca krótkiego była Cha Cha Congelado.

Przypisy

Bibliografia 	
 
	
	
	
	
2012	
2012 w łyżwiarstwie figurowym	
Sport w Mińsku	
Łyżwiarstwo figurowe na Białorusi
2012 na Białorusi